

Борсуки — колишнє село, Вітебська область, Верхньодвінський район

Села:
 Поташня — Вінницька область, Бершадський район
 Поташня — Житомирська область, Житомирський район
 Поташня — Київська область, Бучанський район
 Поташня — Київська область, Обухівський район
 Поташня — Черкаська область, Черкаський район

Населені пункти та їхні частини
 Поташня — село в гміні Мілич Мілицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Поташня — село в гміні Рудник Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Поташня — село в гміні Сувалки Сувальського повіту Підляського воєводства
 Поташня — частина міста Мишкув у Мишковському повіті Сілезького воєводства
 Поташня — частина села Красеюв у гміні Озімек Опольського повіту Опольського воєводства

Примітки